Фукуо́ка — многозначный термин.

Топоним 
 Фукуока — город в Японии, административный центр одноимённой префектуры.
 Фукуока — аэропорт, расположенный в районе Хаката-ку города Фукуока.
 Фукуока — феодальное княжество (хан) в Японии.
 Фукуока — префектура в Японии.

Персоналии 
 Фукуока, Кэнки (род. 1992) — японский регбист.
 Фукуока, Масааки (род. 1984) — японский дзюдоист.
 Фукуока, Масанобу (1913—2008) — японский фермер, философ, реформатор сельского хозяйства.